Kruskal ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Kruskal (1928–2010), US-amerikanischer Mathematiker und Statistiker
 Martin Kruskal (1925–2006), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 William Kruskal (1919–2005), US-amerikanischer Mathematiker und Statistiker 

Siehe auch:

 Algorithmus von Kruskal
 Kruskal-Lösung
 Kruskal-Szekeres-Koordinaten
 Kruskal-Wallis-Test
 Satz von Kruskal, Lehrsatz der Graphentheorie